Shax-î Zerde kan syfta på följande platser:

Irak 

 Jabal Zardah, berg, Sulaymaniyya, 
 Jabal Zahrdah, berg, Sulaymaniyya, 

Robotskapade Irakförgreningar